Préaux (Ardèche)
 Préaux (Indre)
 Préaux (Mayenne)
 Préaux (Seine-Maritime)
ook:
Préaux-Bocage,  Calvados 
Préaux-du-Perche,Orne 
Préaux-Saint-Sébastien,  Calvados 
Les Préaux, Eure